SHH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Shishmaref (Alaska) (Stati Uniti)